Coroisânmărtin:
 Comuna Coroisânmărtin, o comună în județul Mureș, Transilvania
 Coroisânmărtin (, ), un sat în județul Mureș

Vezi și 
 Sânmartin
 Coroi

Toponime românești